Conquista Futebol Clube — de Vitória da Conquista, Brasil
 Conquista (jogos eletrônicos) — objetivos definidos fora dos parâmetros de um jogo
 Conquistador — pessoa do processo de expansão para a colonização por países europeus

Lugares 
 Conquista — município em Minas Gerais, Brasil
 Conquista (Andaluzia) — município na Espanha
 Conquista de la Sierra — município na Estremadura, Espanha
 Conquista d'Oeste — município em Mato Grosso, Brasil
 La Conquista — município na Nicarágua
 Vitória da Conquista — município na Bahia, Brasil

Obras de arte 
 A Conquista — telenovela brasileira
 A Conquista (romance) — do escritor brasileiro Coelho Neto
 Conquista (álbum de J. Neto)

Ver também 
 Invasão
 Ocupação militar
 Reconquista

Desambiguações de topônimos